Andreas Zingerle (* 1961, Rasen-Antholz), un biathlète italien
 Franz Zingerle (1908, Axams  1988), un ancien skieur alpin autrichien
 Hermann Zingerle (1870, Trento  1935)
 Ignaz Vincenz Zingerle (1825  1892)
 Pius Zingerle  (1801, Meran  1881)
 Stefan Zingerle

Patronyme allemand